ATP Studena Croatia Open 2011 — 22-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Умаге, Хорватия, и являющегося частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2011 году турнир прошёл с 25 по 31 июля.

Прошлогодние победители:
 Одиночный разряд —  Хуан Карлос Ферреро
 Парный разряд —  Михал Мертиньяк и  Франтишек Чермак

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Александр Долгополов выигрывает свой первый в карьере одиночный турнир на соревнованиях ассоциации.
 Марин Чилич выходит в свой 2й одиночный финал на соревнованиях ассоциации в году и 10й за карьеру.

Парный разряд

Факты 
 Симоне Болелли выигрывает свой 2й в году и за карьеру парный титул на соревнованиях мирового тура.
 Фабио Фоньини выигрывает свой первый в карьере титул на соревнованиях мирового тура.

См. также 
 Открытый чемпионат Хорватии

 Мировой тур ATP 2011

 ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Хорватия
Теннис
Июль 2011 года
2011